Texola (Oklahoma)
 Texola (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie Nymphalidae